Vasiliki, Vassiliki, Wassiliki oder Wasiliki () steht für:
 Vasiliki, weibliche Variante (altgriechisch „Die Königliche“) des russischen Vornamens Wassili

und folgende Orte:

 Vassiliki, Ausgrabungsstätte einer minoischen Siedlung nahe dem kretischen Dorf Vasiliki
 Vasiliki (Gortyna), Dorf in der Gemeinde Gortyna, Region Kreta
 Vasiliki (Ierapetra), Dorf in der Gemeinde Ierapetra, Region Kreta
 Vasiliki (Epirus), Dorf in der Gemeinde Ioannina, Region Epirus
 Vasiliki (Lefkada), Dorf auf Lefkada, Region Ionische Inseln
 Vasiliki (Mittelgriechenland), Dorf in der Gemeinde Stylida, Region Mittelgriechenland
 Vasiliki (Sparta), Dorf in der Gemeinde Sparta, Region Peloponnes
 Vasiliki (Thessalien), Gemeindebezirk der Gemeinde Kalambaka, Region Thessalien
 Vasiliki (Kalavryta), Dorf in der Gemeinde Kalavryta, Region Westgriechenland
 Ano Vasiliki, Dorf in der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland
 Kato Vasiliki, Dorf in der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland

Siehe auch:
 Vassiliki-Stil